Bennewitz steht für:
 Bennewitz, Gemeinde im Landkreis Leipzig in Sachsen
 den Ortsteil Bennewitz der Stadt Groitzsch im Landkreis Leipzig in Sachsen, bis 1948 Teil der Gemeinde Löbnitz-Bennewitz
 einen Ortsteil der Gemeinde Großweitzschen im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 einen Ortsteil von Benndorf (Gröbers) der Ortschaft Gröbers, Gemeinde Kabelsketal im Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 einen Ortsteil der Stadt Torgau im Landkreis Nordsachsen, Sachsen, siehe Bennewitz (Torgau)
 ein Adelsgeschlecht aus dem Mittelalter; siehe Bennewitz (Adelsgeschlecht)
 eine deutsche Adelsfamilie; siehe Apian-Bennewitz

Bennewitz ist der Familienname folgender Personen:
 Antonín Bennewitz (1833–1926), böhmischer Geiger, Dirigent und Violinpädagoge
 Erwin Bennewitz (1902–1980), von Oktober 1946 bis Juli 1948 Bezirksbürgermeister des Berliner Bezirks Treptow
 Fritz Bennewitz (1926–1995), deutscher Theaterregisseur
 Georg Bennewitz (* 1877), deutscher nationalsozialistischer Funktionär
 Gert Bennewitz (1913–1958), deutscher Kaufmann und Funktionär der Hitler-Jugend 
 Ingrid Bennewitz (* 1956), österreichisch-deutsche germanistische Mediävistin und Hochschullehrerin

 Nadja Bennewitz (* 1967), deutsche Historikerin
 Otto Bennewitz (* 1946), deutscher Radrennfahrer
 Paul Otto Apian-Bennewitz (1847–1892), deutscher Instrumentenbaulehrer
 Peter Bennewitz (auch Peter Apian, 1495–1552), deutscher Renaissancegelehrter